Старая Васильевка — название населённых пунктов в России:

 Старая Васильевка — село в Альшеевском районе Башкортостана.
 Старая Васильевка — деревня в Петровском районе Тамбовской области.

См. также 
 Васильевка